Cet article dresse la liste des cours d'eau du Royaume-Uni.

Royaume-Uni
Fleuves